Los Mangos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Mangos, Hueyapan de Ocampo, 
 Los Mangos, Yanga, 
 Los Mangos, Tierra Blanca, 
 Los Mangos, Tila, 
 Los Mangos, Tenejapa, 
 Los Mangos, Pantelhó, 
 Los Mangos, Chilón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar